{| class="infobox football" style="width: 16em; text-align: center;"
|-
! style="font-size: 16px;" | «ЖБЛ»  Чехия
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | текущий сезон
|-
| style="font-size: 12px;" | Сезон 2013/2014
|-
|
|-
| style="font-size: 11px; line-height: 15px;" |
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Основана
|-
| style="font-size: 12px;" | 1993 <small>|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Континент|-
| style="font-size: 12px;" | Европа
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Текущий чемпион|-
| style="font-size: 12px;" | ЗВВЗ УСК Прага
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Наибольшее число титулов|-
| style="font-size: 12px;" |  БК ИМОС  Брно (14)
|}Чемпионат Чехии по баскетболу среди женщин''' — турнир среди чешских баскетбольных женских команд. Первый розыгрыш состоялся в 1993 году, чемпионками которого стала пражская команда «УСК». Больше всего титулов — 14 на счету у команды из Брно «Фриско СИКА».

Чемпионы

Достижения клубов

Примечания

См. также 
 Чемпионат Чехии по баскетболу

Ссылки 
 Оф. сайт Чешской федерации баскетбола

Чемпионаты Чехии по баскетболу